Odyssey (album), muziekalbum van Fischerspoon
 Odyssey (computerspel), een computerspel
 De Odyssee van Homerus
 The Odyssey (miniserie), een miniserie uit 1997
 Odyssey (popgroep), een Amerikaanse discogroep uit eind jaren 70/begin jaren 80
 The Odyssey (album), een album van de band Symphony X
 Magnavox Odyssey, de eerste spelcomputer
 2001: A Space Odyssey, film van Stanley Kubrick
 2001 Mars Odyssey, onbemand ruimtevoertuig bij de planeet Mars
 Odysseus, koning van Ithaka en een oorlogsvoerder
 Assassin's Creed Odyssey, een computerspel uit 2018